Sono stati cinque i governi del Regno d'Italia presieduti da Giovanni Giolitti:
Governo Giolitti I – in carica dal 15 maggio 1892 al 15 dicembre 1893
Governo Giolitti II – in carica dal 3 novembre 1903 al 12 marzo 1905
Governo Giolitti III – in carica dal 29 maggio 1906 all'11 dicembre 1909
Governo Giolitti IV – in carica dal 30 marzo 1911 al 21 marzo 1914
Governo Giolitti V – in carica dal 15 giugno 1920 al 4 luglio 1921